Mongiardino steht für:

 Lorenzo Mongiardino, ein italienischer Innenarchitekt, Bühnen- und Szenenbildner
 Mongiardino Ligure, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont